Вилли Линдстрём (; род. 5 мая 1951, Грумс) — бывший шведский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» (1984, 1985).

Игровая карьера 
Отыграв три сезона за молодёжную команду ХК «Грумс», в 1970 году присоединился к команде «Вестра Фрёлунда», за которую он отыграл пять сезонов, так и не поднявшись с командой в Элитный дивизион.

В 1975 году уехал в Северную Америку, где в качестве свободного агента подписал контракт с «Виннипег Джетс», команде выступавшей в те годы в ВХА и в составе которой Линдстрём трижды выиграл в 1976, 1978 и 1979 годах Авко Ворлд Трофи, став в той команде одним из ключевых игроков.

В 1979 году «Джетс» перешли в НХЛ, где Линдстрём отыграл следующие четыре сезона; 2 марта 1982 года в матче с «Филадельфией Флайерз» стал первым европейцем в истории НХЛ, который забросил 5 шайб в одном матче, а «Джетс» победили со счётом 7:6. 

В марте 1983 года был обменян в «Эдмонтон Ойлерз», где отыграл больше двух сезонов, выиграв в 1984 и 1985 годах два Кубка Стэнли. 

По окончании сезона 1984/85 перешёл в «Питтсбург Пингвинз», где играл в течение двух сезонов.

В 1987 году вернулся на родину, где в течение трёх сезонов играл за «Брюнес», где и завершил игровую карьеру.

В составе сборной Швеции играл на ЧМ-1974 и ЧМ-1975, где дважды завоевывал бронзовые медали, а также на Кубке Канады-1976, где шведы заняли итоговое четвёртое место.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки ХК «Брюнес»
Обладатели Кубка Стэнли